Leopold av Lothringen, född 1679, död 1729, var regerande hertig av Lothringen från 1690 till 1729. Han var son till hertig Karl V av Lothringen och Eleonora Maria Josefa av Österrike. 

1698 ingick han äktenskap med Élisabeth Charlotte av Orléans. Sonen Frans gifte sig med Maria Teresia av Österrike som var den sista av Huset Habsburg. Ättlingarna till Frans och Maria Teresia tillhör Huset Habsburg-Lothringen.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1679
Avlidna 1729
Män
Hertigar av Lorraine